Святой Джова́нни Батти́ста (Иоа́нн Крести́тель) Скалабри́ни (, ) — епископ Пьяченцы с 1876 года до своей смерти.

Канонизирован в 2022 году папой Франциском.

Биография 
Рукоположен в сан священника 30 мая 1863 года, в сан епископа — 30 января 1876 года кардиналом Алессандро Франки. Назначен на должность ординария города Пьяченца. Вскоре он основал орден  (ныне их называют ) и . В 1887 году основал католическое движение «Католическая Акция», в 1895 году — женскую монашескую конгрегацию «Сёстры миссионерки Карла Борромео». Миссией основанных им организаций была пастырская помощь мигрантам в портах отплытия и прибытия судов во время массовой итальянской эмиграции на рубеже XX века. Занимался в своей пастырской работе итальянскими мигрантами, беженцами и перемещёнными лицами.

В 1901 году епископ посетил своих миссионеров в США, и был принят президентом Теодором Рузвельтом в Белом доме.

Почитание 

Папа Иоанн Павел II беатифицировал Скалабрини 9 ноября 1997 года. Папа Франциск причислил его к лику святых на мессе на площади Святого Петра 9 октября 2022 года вместе с Артемиде Дзатти.

День памяти — 1 июня.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Франциском

Примечания

Ссылки 
 Hagiography Circle
 Scalabriniani
 Saints SQPN
 Catholic Hierarchy
 Santi e Beati
 Suore Missionarie di San Carlo Borromeo

Святые по алфавиту
Святые Италии
Католические святые
Христианские святые XX века
Беатифицированные Иоанном Павлом II
Канонизированные Франциском
Канонизированные в XXI веке
Католические священники Италии
Основатели монашеских орденов
Епископы Пьяченцы